Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Brazilec Thomaz Bellucci, kterého v úvodním kole vyřadil Federico Delbonis.

Soutěž dvouhry vyhrál šestý nasazený hráč Michail Južnyj z Ruska, když ve finále zdolal nizozemského tenistu Robina Haaseho ve dvou setech 6–3 a 6–4. Michail Južnyj si připsal premiérový singlový titul sezóny a celkově devátý kariéry.

Nejvýše nasazený startující na divokou kartu, světová pětka a vítěz z roku 2004 Roger Federer skončil ve svém prvním utkání druhého kola, když nestačil na německého hráče Daniela Brandse po dvousetovém průběhu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Roger Federer (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále, skreč)
  Janko Tipsarević (2. kolo)
  Juan Mónaco (čtvrtfinále)
  Feliciano López (semifinále)
  '''Michail Južnyj (vítěz)
  Lukáš Rosol (1. kolo)
  Roberto Bautista-Agut ''(2. kolo, skreč)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2013
ATP World Tour 2013